Anderlini peut se référer à :

Patronyme 
  (1921-1984), entraîneur de volleyball italien ;
  (1921-2001), enseignant et homme politique italien ;
  (1926-2004), fondeur italien ;
 Pietro Anderlini (1687-1755), peintre italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme